Махму́д II (, ) () — 30-й османский султан в 1808—1839. В 1820–1830-х годах заложил основы Танзимата, проведя ряд прогрессивных реформ, в том числе уничтожение янычарского корпуса, ликвидацию военно-ленной системы и другое. При нём обострились отношения Османской империи с Египтом, который фактически проводил независимую от султанского правительства политику.

Биография 

Махмуд был младшим сыном султана Абдул-Хамида I; матерью его была седьмая жена султана Накшидиль — черкешенка или грузинка по происхождению.

Махмуд был возведён на престол мятежом, произведённым рущукским пашой Алемдаром Мустафой-пашой Байрактаром, которого Махмуд немедленно назначил великим визирем. Махмуд начал своё царствование многочисленными казнями, в том числе казнью своего брата и предшественника Мустафы IV.

Политическая и военная слабость Османской империи указывала на необходимость реформы государства по европейскому образцу, как на единственное спасение, и Махмуд II задался целью продолжать политику Селима III, известную как «Низам-и Джедид».

Борьба с янычарами 

Самой важной из реформ, инициированных Махмудом II и Байрактаром, была военная. Поначалу независимые военачальники (как и наместники провинций) были приведены к повиновению, а обладавший чрезмерным влиянием корпус янычар подвергнут реорганизации и перевооружению новым огнестрельным оружием европейского образца. Однако против янычар сыграло их несоответствие новейшим методам ведения войны: во время русско-турецкой войны 1806—1812 и войны за независимость Греции (1821—1830) янычары показали свою полную военную несостоятельность, что позволило султану в 1826 году расформировать янычарский корпус, заменив янычар новым охранным корпусом — «Победоносной армией Мухаммеда». Это событие было описано официальным историографом султана Мехметом Эсадом-эфенди.

При этом в результате военной реформы в момент крайней нужды в войске, для окончания борьбы с Грецией и для очередной войны с Россией, у Османской империи не оказалось сколько-нибудь опытного войска, хотя бы и столь плохо дисциплинированного, как янычары. Поэтому Махмуд II занялся обустройством войска, пополняемого посредством более или менее правильных наборов, — для его организации он приглашал европейских инструкторов, среди которых был и Мольтке Старший.

Войны 

Правление Махмуда II наполнено междоусобными войнами, начиная с Османо-саудовской против ваххабитской династии, основавшей первое Саудовское государство — Дирийский эмират, осквернивший ряд мусульманских святынь, а также запретивший подданным османского султана посещать священные города Мекку и Медину. Военачальник Махмуда II Мухаммед Али Египетский вернул Мекку и Медину под власть Османов, а эмир Абдуллах ибн Сауд был схвачен, доставлен в Стамбул и казнён. 

Из дальнейших конфликтов Махмуда II важнейшими были борьба с янинским пашой Али-Пашой (в начале царствования) и с Мухаммедом Али Египетским (в конце царствования). Он провёл две тяжёлые войны с Россией — в 1806—1812  (завершивший её Бухарестский договор отнимал у Османов зависимые территории Бессарабию и Молдавию) и в 1828—1829 (закончилась также невыгодным для Османской империи Адрианопольским миром).

В это царствование Османская империя потеряла Грецию (в результате Греческой войны за независимость 1821—1829), признать независимость которой заставили вмешавшиеся на стороне греческих революционеров европейские державы, а также де-факто Сербию, Молдавию и Валахию, которым по Адрианопольскому миру была гарантирована автономия. Фактически отпал и стал независимым от официального Стамбула и Египет. 

В Египте Османский наместник (вали) Мухаммед Али не только вышел из-под подчинения султану, но и задумал построить собственную империю, опираясь на модернизированную с французской помощью армию. Мухаммед Али присоединил к Египту юг Аравии, Сирию и значительную часть Анатолии, разбив в ходе войны 1831—1833 года османские войска под Коньей. Махмуда II от победоносного шествия египетских войск спасла лишь интервенция недавнего врага Осман — Российской империи (Босфорская экспедиция). В 1833 году был подписан Ункяр-Искелесийский договор между Российской и Османской империями, обязавший два государства приходить друг другу на помощь в случае войны против какой-либо сторонней державы.

Реформы 
Хотя Махмуд II вошёл в историю как реформатор, сравниваемый с Петром Великим, султан смог полноценно заняться реформированием только избавившись от внутренней военной оппозиции и международных проблем — в последние шесть лет правления (1833—1839). Были проведены финансовая и административная (1836—1839) реформы, учреждены министерства западного типа и новое административное деление, в котором генерал-губернаторы лишались права содержать собственные войска, что должно было пресечь окраинный сепаратизм. С упразднением в 1834—1839 годах сипахской системы военных ленов (зеаметов) окончательно оформился тип крупного землевладельца, выступавшего в качестве фактического собственника земли, хотя формально эта земля оставалась частью фонда мира, то есть государственных угодий. Всё же, хотя все эти реформы содействовали упорядочению государственного управления, форм земельной собственности и сопровождались усилением личной власти Османского падишаха, но мало способствовали прогрессу турецкого общества.

Махмуд II (отчасти под влиянием матери) пытался распространить в Османской империи светское образование — создать сеть военных училищ, общеобразовательных и технических школ (1826—1839) развить книгопечатание, создать литературу и журналистику. Во внутреннем управлении он стремился ввести правильную администрацию (из числа выпускников светских школ и училищ), уничтожить взяточничество, сделать подчинение пашей центральной власти действительным, а не фиктивным. Гражданские и уголовные законы империи носили на себе следы энергичной реформаторской деятельности Махмуда II. Даже ограничения на ввоз алкогольных напитков были при Махмуде II ослаблены. Однако его деятельность вызвала недовольство духовенства, а также чиновничества, и не нашла поддержки в народе. На каждом шагу Махмуд встречал глухое, а нередко и открытое противодействие, переходившее в мятежи, — Махмуду приходилось вступать в борьбу с предрассудками, с обычаями, с нравами,  даже при реформе национального костюма, когда Махмуд сделал одежду западного стиля обязательной для государственных служащих.

Даже главное его достижение — новая армия европейского типа (сегбан-и джедид) — оказалось бесполезным для отмщения Мухаммеду Али, когда 24 июня 1839 года в ходе второй турецко-египетской войны (1839—1841) сын Мухаммеда Али Ибрагим-паша выиграл решающую битву при Незибе, к юго-востоку от Газиантепа. Неделю спустя султан Махмуд II умер, оставив наследником сына Абдул-Меджида I. Капудан-паша вместе с имперским флотом перешёл на сторону египтян и отплыл в Александрию, окончательного поражения турки избежали благодаря тому, что им на выручку снова пришли европейские державы. К тому моменту ещё Махмудом II в 1838 году были заключены торговые конвенции с Великобританией и Францией, предоставлявшие привилегии их подданным и гражданам для экономической деятельности в Османской империи и в результате превращавшие последнюю в полузависимый рынок сбыта европейской фабричной продукции. Во внутренней политике Абдул-Меджид I продолжил реформаторский курс отца, опубликовав знаменитый Гюльханейский хатт-и шериф, с которого традиционно ведётся отсчёт реформ Танзимата.

Семья

Жёны и наложницы 
 Хаджие Пертевпияле Невфидан Кадын-эфенди (4 января 1793 — 25 декабря 1855; брак заключён в 1808 году)
 Ашубиджан Кадын-эфенди (1793 — 10 июня или 10 июля 1870; брак заключён в 1808 году)
 Безмиалем-султан (1807/1808 — 2 мая 1853; брак заключён в 1822 году)
 Перестев Кадын-эфенди (апрель 1804 — 16 февраля 1866)
 Хюснимелек Кадын-эфенди (р. 1807)
 Пертевниял-султан (1810/1812 — 5 февраля 1883; брак заключён в 1829 году)
 Фатьма Кадын-эфенди (ум. февраль 1809)
 Зернигар Кадын-эфенди (ум. 1830/1832)
 Хаджие Хошьяр Кадын-эфенди (ум. 1859; брак заключён в 1811 году)
 Первизфелек Кадын-эфенди (ум. 21 сентября 1863)
 Лебризфелек Кадын-эфенди (ум. 13 февраля 1865)
 Нуртаб Кадын-эфенди (ум. январь 1886)
 Мислинаяб Кадын-эфенди
 Эбурефтар Кадын-эфенди
 Алидженаб Кадын-эфенди
 Тирьял Кадын-эфенди
 Кериме Кадын-эфенди
 Гюльджемаль Кадын-эфенди

Сыновья 
 Шехзаде Баязид (27 марта — 25 июня 1812)
 Шехзаде Мурад (25 декабря 1812 — 14 июля 1813)
 Шехзаде Абдулхамит (28 января/6 марта 1813 — 20 апреля 1825; мать Алидженаб Кадын-эфенди)
 Шехзаде Осман (апрель/12 июня 1813 — 10 апреля 1814; мать Хаджие Пертевпияле Невфидан Кадын-эфенди)
 Шехзаде Ахмед (25 июля 1814 — 16 июня/16 июля 1815)
 Шехзаде Мехмед (26 августа — ноябрь 1814)
 Шехзаде Сулейман (29 августа 1817/22 ноября 1818 — 14/15 декабря 1819)
 Шехзаде Ахмед (30 августа/15 декабря — декабрь 1819)
 Шехзаде Ахмед (13 октября — декабрь 1819)
 Шехзаде Абдулла (р. и ум. 1820)
 Шехзаде Махмуд (18 февраля 1822 — 1829)
 Шехзаде Мехмед (18 февраля — 23 сентября/23 октября 1822)
 Шехзаде Ахмед (6 июля 1822 — 9 апреля 1823)
 Абдул-Меджид I (23 апреля 1823 — 25 июня 1861; мать Безмиалем-султан)
 Шехзаде Ахмед (5 декабря 1823 — 1823/1824)
 Шехзаде Абдулхамит (18 февраля 1827 — 1829)
 Абдул-Азиз (9 сентября 1830 — 4 июня 1876; мать Пертевниял-султан)
 Шехзаде Низамеддин (29 декабря 1833/6 декабря 1835 — февраль/март 1838; мать Пертевниял-султан)
 Шехзаде Кемаледдин

Дочери 
 Фатьма-султан (4 февраля — 5 августа 1809; мать Фатьма Кадын-эфенди или Хаджие Пертевпияле Невфидан Кадын-эфенди)
 Айше-султан (5 июля/6 августа 1809 — февраль 1810; мать Ашубиджан Кадын-эфенди)
 Фатьма-султан (30 апреля 1810/19 апреля 1811 — 7 мая 1825; мать Хаджие Пертевпияле Невфидан Кадын-эфенди)
 Салиха-султан (16 июня 1811 — 5 февраля 1843; мать Ашубиджан Кадын-эфенди) — 25 мая 1834 года вышла замуж за капудана Гюрджю Халиля Рыфата-пашу (ум. 3 марта 1856), от которого родила двоих сыновей и дочь.
 Шах-султан (22/23 мая — ? 1812/сентября 1814)
 Михримах-султан (9/10 июня 1812 — 3/12 июля 1838; мать Хаджие Хошьяр Кадын-эфенди) — 20/28 апреля 1836 года вышла замуж за капудана Бурсалы Мехмеда Саида-пашу (1798/1805 — 1868), от которого родила сына Абдуллу (р. и ум. 3 июля 1838).
 Эмине-султан (12 июня 1813 — 24 сентября 1816; мать Хаджие Пертевпияле Невфидан Кадын-эфенди)
 Шах-султан (14 октября 1814 — 13 апреля 1817)
 Эмине-султан (7 января 1815 — 24 сентября 1816; мать Хаджие Пертевпияле Невфидан Кадын-эфенди)
 Зейнеб-султан (18 апреля 1815 — февраль 1816; мать Хаджие Хошьяр Кадын-эфенди)
 Хамиде-султан (17 июля — ? 1817)
 Хамиде-султан (4 июля 1818 — 15 февраля 1819)
 Атие-султан (2 января/11 февраля 1824 — 11 августа 1850; мать Первизфелек Кадын-эфенди) — 8 августа 1840 года вышла замуж за Радосызаде Ахмеда Фетхи-пашу (1801 — 19 марта 1854), от которого родила дочерей Сение и Фериде.
 Мюнире-султан (16 октября 1824 —23 мая 1825)
 Хатидже-султан (6 сентября 1825 — 19 декабря 1842; мать Первизфелек Кадын-эфенди)
 Адиле-султан (23/30 мая 1826 — 12 февраля 1899; мать Зернигар Кадын-эфенди, приёмная мать Невфидан) — 12 июня 1845 года вышла замуж за великого визиря Мехмеда Али-пашу (1813 — 26 июня 1868), от которого родила сына и троих дочерей.
 Фатьма-султан (20 июля 1828 — 2 октября 1830; мать Первизфелек Кадын-эфенди)
 Хайрие-султан (23 января — ? 1831)
 Хайрие-султан (22 марта 1831/12 января 1832 — 15 февраля 1833)
 Эсма-султан

Смерть 
Махмуд II умер от туберкулёза лёгких и цирроза печени.

Прах Махмуда II покоится в последней семейной усыпальнице османских султанов — построенном для него мавзолее в Стамбуле.

В культуре 
 Совместный российско-турецкий костюмированный многосерийный телевизионный художественный фильм «Султан моего сердца». Роль султана сыграл турецкий актёр Али Эрсан Дуру.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Leopold Ranke, «Serbien u. Türkei im XIX J.» (Лпц., 1879); Bastelherger, «Die militar. Reformen unter M. II» (Гота, 1874).

Умершие от туберкулёза
Умершие от цирроза печени
Братоубийцы
Кавалеры ордена Славы (Османская империя)